Аполло́ния ( — Аполлонова, то есть посвящённая богу Аполлону) — древнегреческое женское имя собственное. Мужской вариант имени — Аполлоний.

Персоналии:
 Аполлония Александрийская (Аполлиния, III в.) — раннехристианская мученица.
 Аполлония Сабатье (Apollonie Sabatier, 1822—1889) — французская художница, модель, содержанка, хозяйка литературного салона.

Античные города:
 Аполлония Иллирийская — в Иллирии, на юго-западе современной Албании.
 Аполлония Понтийская — во Фракии, на юго-востоке современной Болгарии.
 Аполлония Киренская (Аполлония Ливийская) — в Северной Африке, современная Марса-Суза.
 Аполлония (Элефтерна) — древний полис на острове Крит, в 25 км юго-восточнее Ретимно.
 Аполлония (Арсуф) — в Израиле.
 Аполлония — в Малой Азии.
 Аполлония (Сицилия) — античный полис на Сицилии.

Мифология:
 Аполлония — мифическая страна, упоминаемая в арабских сказаниях.

Геометрия:
 Окружность Аполлония — геометрическое место точек, отношение расстояний от которых до двух заданных точек постоянно.

Астрономия:
 (358) Аполлония — астероид, открытый в 1893 году.

Женские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки